Brachinina é uma subtribo de carabídeos, pertencendo a tribo Brachinini.

Gêneros
 Aptinoderus Hubenthal, 1919
 Brachinulus Basilewsky, 1958
 Brachinus Weber, 1801

 
Subtribos de carabídeos